Olland (bedrijf), een Utrechts bedrijf dat meet- en weeginstrumenten vervaardigde.
 Olland (plaats), een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Meierijstad.
 Station Olland, een voormalig treinstation in bovengenoemd dorp.
 Adolf Olland (1867-1933), een Nederlands arts en de eerste officiële Schaakkampioen van Nederland.